Dudley Ryder kan syfta på bland andra:

 Dudley Ryder, 1:e earl av Harrowby (1762–1847), brittisk politiker
 Dudley Ryder, 2:e earl av Harrowby (1798–1882), brittisk politiker
 Dudley Ryder, 3:e earl av Harrowby (1831–1900), brittisk politiker